RIP, R.I.P. может означать:
 R.I.P. (,  — «покойся с миром») — эпитафия, традиционная надпись на надгробиях.
 RIP — американский музыкальный журнал (1986—1996).
 RIP — один из самых простых протоколов маршрутизации.
 RIP-изоляция (Resin Impregnated Paper) — пропитанная смолой изоляционная бумага.
 Raster Image Processor — компонент печатающего устройства.
 Rip (рип) — профессионально-жаргонное название преобразованного (перекодированного) видеоматерала.
 Rip — часть наименования перекодированного видео, обозначающего источник видеоматериала (например, TVRip, DVDRip, VHSRip, CAMRip и др.).